Windungszahl bezeichnet
 Umlaufzahl (Mathematik)
 Windung (Geometrie)
 Spulenwindungszahl